Ла́врський прову́лок — назва провулку у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Лаврський провулок — провулок у місті Київ.

Лаврський провулок — провулок у місті Москва.
 Лаврський провулок — провулок у місті Санкт-Петербург.

Провулки